Зо́лтан Ва́рга ():
 Варга, Золтан (1945—2010) — венгерский футболист и тренер.
 Варга, Золтан (род. 1970) — венгерский шахматист.